Дмитрий Петрович Петров:
 Петров, Дмитрий Петрович — генерал-лейтенант, начальник тыла РВСН (1968—1976).
 Петров, Дмитрий Петрович (1913—1982) — советский хоккеист.
 Петров, Дмитрий Петрович (Метри Юман; 1885—1939) — чувашский прозаик, драматург и журналист, редактор.